ASGP est un  sigle qui peut faire référence à : 

 Association of State Green Parties, ancien nom du Parti vert des États-Unis (GP.org) 
 , association internationale qui associe les hauts fonctionnaires des parlements nationaux de plus de 150 pays dans le monde
 A Small Garlic Press, une maison d'édition de poésie à but non lucratif située à Chicago, existante depuis 1995 (a publié Agnieszka's Dowry)

Code